Baarle puede referirse a:

 Baarle-Hertog (Bélgica)
 Baarle-Nassau (Países Bajos)
  Baarle (Bélgica) villa  belga del suburbio de Drongen, municipio de Gante.